Чемпіонат світу з шахів серед жінок 2006 проходив від 10 до 27 березня 2006 року в місті Єкатеринбург (Росія). На ньому перемогу здобула китайська шахістка Сюй Юйхуа, яка у фіналі здолала росіянку Алісу Галлямову з рахунком 2½ : ½. Сюй Юйхуа була тоді на четвертому місяці вагітності.

Учетверте за історію чемпіонат відбувся у формі нокаут-турніру-64.

Учасниці 
Учасниці, що кваліфікувалися на турнір, були посіяні в турнірній сітці згідно з їхнім рейтингом Ело (станом на 1 січня 2006 року), за винятком посіяної під 1-м номером Антуанети Стефанової, яка захищала своє звання.

Серед першої двадцятки рейтингу лише двоє шахісток були відсутні: Юдіт Полгар (1-й номер рейтингу серед жінок у світі й 14-й загалом), яка не брала участі в жіночих змаганнях, а натомість зіграла у «відкритих» чемпіонатах світу 2005 (за весією ФІДЕ) і 2007, а також Хоанг Тхань Чанг (11-й рейтинг).

Шляхи відбору на турнір 

<small>
 WC: Чемпіонка світу, фіналістка й дві півфіналістки чемпіонату світу серед жінок 2004 року (4)
 J04 і J05: Чемпіонки світу серед юніорок 2004 і 2005 років
 R: За рейтингом (5). Взято до уваги середній рейтинг від 1 липня 2004 до січня 2005 року.
 E04 і E05: Квота за підсумками індивідуальних чемпіонатів Європи 2004 і 2005 (29)
 AM: Квота за підсумками чемпіонату Америки 2005 (3)

<small>
 AS: Квота за підсумками чемпіонату Азії 2005 (3)
 AF: Квота за підсумками чемпіонату Африки 2005 року (2)
 Представники зональних турнірів: Z2.1 (3), Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5 (4), Z3.6, Z4.1:
 PN: Квота президента ФІДЕ

Результати

Фінальний матч 

 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! Загалом
|-
| align=left | 
|style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: red"| 0 || ½
|-
| align=left | 
| style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 || 2½
|}

Bracket

Примітки

Посилання 
 Репортажі сайту ChessBase 

2006 у шахах
Чемпіонати світу із шахів серед жінок
Березень 2006